Sulkusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sulkusaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,31, long 25,62), 
 Kuuperinsaari, ö, Päijänne-Tavastland, Lahtis, 
 Sulkusaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,40, long 26,01), 
 Sulkusaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,12, long 29,06), 
 Sulkusaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,17, long 29,58), 
 Sulkusaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,92, long 30,66), 
 Sulkusaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,26, long 25,86), 
 Sulkusaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar